Yelm (Washington)
North Yelm

Desambiguações de topônimos